Tocache (stad), een stad in Peru
Tocache (provincie), een provincie van Peru
Tocache (district), een district van Peru